Прилипко () — украинская фамилия.

Известные носители 
 Прилипко, Александр Викторович (1908—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Прилипко, Владимир Петрович (1947—2004) — украинский поэт и археолог, член Национального союза писателей Украины. 
 Прилипко, Леонид Иванович (1907—1983) —  советский ботаник, исследователь флоры и растительности Кавказа.